Amex Major Market Index — американский фондовый индекс. Рассчитывается на Американской фондовой бирже. Индекс также известен как NYSE Arca Major Market Index или XMI. В индекс входит 20 крупнейших по капитализации компаний. Базовое значение в 200 пунктов принято по состоянию на 29 апреля 1983 года.

Компоненты

Ссылки 
 Информация о индексе на Yahoo!Finance

Фондовые индексы США